Le dépotage est l'action de décharger un camion dont le réservoir contient des matières liquides, gazeuses ou poudreuses, ou encore de vider un conteneur ou une caisse mobile de ses marchandises.
 Le dépotage est l'action d'extraire une plante de son pot pour la planter en terre ou la mettre dans un récipient plus grand.

-Le dépotage: Processus de ravitaillement de la station en carburants. (Il se fait tous les deux jours .)
La bouche de dépotage : c'est l'endroit dans lequel on met le carburant dans une station service.